

Codici 
 qxp – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Puno

Informatica 
 .qxp – estensione dei file dell'applicazione QuarkXPress